Волокитина — женская форма фамилии .

Известные носители:
 Волокитина, Ксения Ивановна (1922—2001) — передовик сельскохозяйственного производства, телятница. Герой Социалистического Труда.
 Волокитина, Ольга Викторовна (род. 1963) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).

перенаправление